Il singolare del Cerveza Club Colombia Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mariano Puerta era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Fernando Vicente ha battuto in finale 6–4, 7–6 (8–6) Juan Ignacio Chela.

Teste di serie

  Albert Costa (primo turno)
  Fernando Vicente (campione)
  Juan Ignacio Chela (finale)
  Nicolás Massú (primo turno)

 Guillermo Coria (quarti di finale) 
 Markus Hantschk (secondo turno) 
 Andrej Stoljarov (quarti di finale) 
 Fernando Meligeni (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cerveza Club Colombia Open 2001
ATP Tour 2001